Борда:

 Борда, Жан-Шарль де — французский математик, физик, геодезист, инженер, политолог и морской офицер.
 Борда, Марсель — французская певица, актриса кабаре, исполнительница популярных песен в 1930-1950-е гг.
 Фальс Борда, Орландо — колумбийский социолог, один из самых значительных латиноамериканских мыслителей.
 Борда — ударный кратер в юго-восточной части видимой стороны Луны.
 Борда — у арабов плащ из темно-коричневой полосатой материи.
 Борда-ду-Кампу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Борда-да-Мата — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

Примечания